Illuka se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Illuka, comună (vald) în Regiunea Ida-Viru, Estonia

Localități
 Illuka, sat, reședința comunei Illuka